Сан Хуан де ла Круз има више значења:

 Сан Хуан де ла Круз (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз, Лас Крусес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан де ла Круз (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику